Temecula désigne :

Temecula, une ville en Californie du Sud ;
Temecula Valley, une région viticole américaine (American Viticultural Area) ;
 Les Temecula (Temeekuyam dans leur langue), une ethnie amérindienne.

Homonymie de toponyme